

Cinema 
 Respect – film del 2020 diretto da Liesl Tommy

Musica 
 Respect – canzone di Otis Redding del 1965, noto anche nell'interpretazione di Aretha Franklin
 Respect – album di Diana King del 2002
 Respect – album di Lucky Dube del 2006

Politica 
 Respect – The Unity Coalition – partito politico britannico

Altri progetti